Apache Portable Runtime (APR) — библиотека, разрабатываемая Apache Software Foundation и изначально входящая в состав веб-сервера Apache, но затем выделенная в независимый проект. APR является кросс-платформенной оберткой над рядом API, в той или иной степени представленных в ОС. В случае, если операционная система не поддерживает нужной функциональности, APR обеспечивает её эмуляцию для поддержки кросс-платформенности.

Функциональность 
 Менеджер памяти
 Атомарные операции
 Файловый ввод-вывод
 Парсинг аргументов командой строки
 Блокировки
 Хеш-таблицы
 Массивы
 Mmap
 Сетевые сокеты
 Потоки, процессы и мьютескы.
 Разделяемая память

Похожие проекты 
 Glib предоставляет схожую функциональность.
 Netscape portable runtime (NSPR) кросс-платформенная библиотека, используемая в Mozilla.

Ссылки 
 Официальная документация (en)

API
Проекты Apache